In den folgenden Listen werden alle Ergebnisse der Landtagswahlen in Österreich seit 1945 zusammenhängend aufgelistet. Die Länder werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. In der jeweils ersten Liste werden die Ergebnisse aller Parteien angegeben, die bei wenigstens einer Wahl mindestens vier Prozent der gültigen Stimmen erreicht haben. In der jeweils zweiten Liste wird die Sitzverteilung dargestellt.

Letzte Landtagswahlergebnisse 
In der folgenden Tabelle stehen die letzten Landtagswahlergebnisse der Parteien, die bei einer der jeweils letzten Landtagswahlen mindestens ein Prozent der gültigen Stimmen erhielten. Parteien, die in den Landtag einzogen, sind grau unterlegt.

 # Summe der Stimmen für eine Partei mal 100 geteilt durch Summe aller gültigen Stimmen
 a Ergebnis für das Wahlbündnis Links. Bei der Berechnung des gewichteten Durchschnitts wird die Hälfte der Stimmen der KPÖ zugerechnet.

Hinweise zu einzelnen Parteien

FPÖ 
Im Jahr 1949 gründete sich der Verband der Unabhängigen, der als Wahlpartei der Unabhängigen (WdU) bei den Nationalrats- und Landtagswahlen antrat. Im Jahr 1956 wurde er von der FPÖ absorbiert.

Die Freiheitlichen in Kärnten waren von 1986 bis 2005 die Landesgruppe der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) in Kärnten. Von 2010 bis 2013 handelte es sich um eine eigenständige Partei in Kooperation mit der FPÖ. Seit 2013 sind diese erneut die Landesgruppe der FPÖ.

Im Einzelnen versteht man unter der FPÖ:
 im Burgenland: 1949 und 1953: WdU
 in Kärnten: 1945: DPÖ (Demokratische Partei Österreichs), 1949 und 1953: WdU, 2013: FPK
 in Niederösterreich: 1949 und 1954: WdU
 in Oberösterreich: 1949: WdU, 1955: FW (Freiheitliche Wahlgemeinschaft)
 in Salzburg: 1949 und 1954: WdU
 in der Steiermark: 1949 und 1953: WdU
 in Tirol: 1949 und 1953: WdU
 in Vorarlberg: 1949 und 1954: WdU
 in Wien: 1949 und 1954: WdU

GRÜNE 

Die Grünen gibt es mit der heute gültigen Bezeichnung Die Grünen – Die Grüne Alternative erst seit 1993. Vorher gab es verschiedene Vorläuferparteien und -gruppierungen. Es waren dies
 im Burgenland: 1991: GAL (Grün-Alternative Liste)
 in Kärnten:
 1984: VGÖ (Vereinte Grüne Österreichs) und Grüne,
 1989: GAL und VGÖ,
 1994: Grüne und VGÖ, 1999: D (Demokratie 99)
 in Niederösterreich:
 1979: WBU (Wahlgemeinschaft für Bürgerinitiativen und Umweltschutz),
 1983: VGÖ und ALNÖ (Alternative Liste Niederösterreich),
 1988: GAL und VGÖ,
 1993: GABL (Grün-Alternative und Bürgerlisten) und VGÖ,
 1998: GrAlt (Grüne und Alternative) und BGÖ (Bürgerliche Grüne Österreich),
 2003: Grüne und GrünÖ (Grünes unabhängiges Österreich)
 in Oberösterreich:
 1985: VGÖ, GAL und DGÖ (Die Grünen Österreichs),
 1991: GAL und VGÖ
 in Salzburg:
 1979: BL (Bürgerliste Salzburg),
 1984: GABL (Grün-Alternative und Bürgerlisten: AL, BL und VGÖ) und DGÖ,
 1989: BL und VGÖ,
 1994: BL
 in der Steiermark:
 1986: VGÖ-AL (Die Grün-Alternative Liste Steiermark), DGÖ, Gesunde Heimat und GSL (Grün-Steirische Liste),
 1991: GAL, GÖL und Grüne
 in Tirol:
 1984: LAT (Liste für ein anderes Tirol) und DGÖ
 1989: GAT (Grün-Alternative Tirol) und VGÖ
 1994: Grüne und VGÖ
 in Vorarlberg:
 1984: AL/VGÖ,
 1989: GAV (Grüne Alternative Vorarlberg) und DGV (Die Grünen Vorarlberg),
 1994: GAV und GBL (Grüne Bürgerliste/Die Grünen Vorarlbergs)
 in Wien:
 1978: WBU
 1983: ALW (Alternative Liste Wien) und WBU,
 1987: Grüne und VGÖ,
 1991: GA (Die Grüne Alternative) und VGÖ
 1996: GA und BGÖ

KPÖ 

Die Kommunistische Partei Österreichs firmierte in Wien im Jahr 1949 als KLS (Kommunistische Partei Österreichs und Linkssozialisten) und im Jahr 1996 als BRW (Bewegung Rotes Wien). Im Jahr 2015 bildete sie zusammen mit anderen Gruppierungen das Wahlbündnis ANDAS.

LBL 

Die Liste Burgenland trat 2015 zusammen mit dem Team Stronach als Bündnis Liste Burgenland zur Wahl an.

NEOS 

Die Partei NEOS – Das Neue Österreich trat bei der Nationalratswahl 2013 in einem Wahlbündnis mit dem Liberalen Forum an und wurde am 25. Jänner 2014 mit diesem fusioniert. Dieses ist auch zugleich eine Vorläuferpartei, deren Wahlergebnisse unter NEOS angegeben werden.

ÖVP 
 In Tirol firmierte die ÖVP bei der Landtagswahl 2018 als ÖVP TIROL.
 In Vorarlberg firmierte sie bei der Landtagswahl 2014 als VP.

TS 

Das Team Stronach firmierte im Jahr 2013 bei der Landtagswahl in Kärnten als TS, in Niederösterreich als FRANK, in Salzburg als TEAM. Siehe auch LBL!

Seit Oktober 2016 ist das Team Stronach Kärnten eine eigenständige Partei und wurde in Freies Team Kärnten umbenannt. Ende des Jahres 2016 erklärte sich das Team Stronach Salzburg als von der Bundespartei unabhängig. Im Juli 2017 wurde die Umbenennung auf Freie Wähler Salzburg bekanntgegeben.

Länderergebnisse im Einzelnen 

Hinweis

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Landtag im Burgenland 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Landtag in Kärnten 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

Landtag in Niederösterreich 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

Landtag in Oberösterreich 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

Landtag in Salzburg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

Landtag in der Steiermark 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

Landtag in Tirol 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

Landtag in Vorarlberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

Landtag/Gemeinderat in Wien 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

Zusammengefasste Sitzverteilung aller Landtage 

Hinweis

Die Tabellen geben die Sitzverteilung bei allen Landtagswahlen zu dem jeweiligen Stichtag, bei dem es sich um den 1. Jänner eines jeden Jahres handelt, wieder. Die Werte sind in Prozent angegeben. Es werden nur die Parteien aufgeführt, die wenigstens einmal mindestens 2,0 % aller Landtagssitze erhalten haben.

1946 bis 1985

Ab 1986

Erfolgreichste Parteien 

Hinweis

Die Partei, die relativ die meisten Stimmen bei der jeweiligen Wahl erhalten hat, wird aufgeführt, auch wenn eine andere Partei den Landeshauptmann oder Bürgermeister stellt. Es werden nur die Jahre, in denen eine Veränderung stattfand, angegeben.

Tabelle

Zusammensetzung des Bundesrates 

Hinweise

Die Anzahl der Mitglieder des Bundesrates richtet sich nach den jeweiligen Landtagswahlergebnissen. Die Tabelle gibt die Sitzverteilung im Bundesrat zum jeweiligen Stichtag, bei dem es sich um den 1. Jänner eines jeden Jahres handelt, wieder.

1946 bis 1985

Ab 1986

Parteien, die in mindestens drei Landesparlamenten vertreten sind oder waren 

Hinweise

Der Stichtag ist jeweils der 1. Jänner eines jeden Jahres.

Bei der Anzahl der Bundesländer gab es bis jetzt keine Veränderungen.

Die Ergebnisse der Parteien, die am Stichtag in allen Landesparlamenten vertreten waren, sind farblich unterlegt.

1950 bis 1989

Ab 1990

Die besten Wahlergebnisse der wichtigsten Parteien

ÖVP

SPÖ

FPÖ

GRÜNE

Die besten Wahlergebnisse der übrigen Parteien

Die schlechtesten Wahlergebnisse der ÖVP und der SPÖ

ÖVP

SPÖ

Die höchsten Stimmengewinne der wichtigsten Parteien 
Wenn eine Partei aus dem Nichts zu Stimmengewinnen kommt, wird sie hier nicht aufgeführt. Bei der Angabe % handelt es sich in diesen Tabellen um Prozentpunkte.

ÖVP

SPÖ

FPÖ

GRÜNE

Die höchsten Stimmenverluste der wichtigsten Parteien 
Wenn eine Partei nicht mehr zu einer Wiederwahl antrat, wird sie hier nicht aufgeführt. Bei der Angabe % handelt es sich in diesen Tabellen um Prozentpunkte.

ÖVP

SPÖ

FPÖ

GRÜNE

Die höchsten Stimmenverluste der übrigen Parteien 
Wenn eine Partei nicht mehr zu einer Wiederwahl antrat, wird sie hier nicht aufgeführt. Bei der Angabe % handelt es sich in dieser Tabelle um Prozentpunkte.

Die höchsten Ergebnisse aus dem Stand 
Die folgende Tabelle listet die höchsten Ergebnisse von Parteien, die erstmals zur entsprechenden Wahl antraten. Nicht aufgeführt sind Ergebnisse von erstmaligen Wahlen eines Landesparlaments.

Zusammengefasste Sitzverteilung aller überregionalen Parlamente 

Hinweis

Die Tabellen geben die Sitzverteilung bei allen überregionalen Wahlen (Wahlen zum Europäischen Parlament ab 1996, Nationalratswahlen und Landtagswahlen) zu dem jeweiligen Stichtag, bei dem es sich um den 1. Jänner eines jeden Jahres handelt, wieder. Die Werte sind in Prozent angegeben. Es werden nur die Parteien aufgeführt, die wenigstens einmal mindestens 2 % aller Sitze erhalten haben.

1946 bis 1985

Ab 1986

Weblinks 
 Wahlergebnisse der Landtagswahlen bis 2008

Einzelnachweise 

 
Landespolitik (Österreich)
Landtagswahlen in Osterreich
Subnationale Legislative (Österreich)